Ма́тич () — південнослов'янське прізвище.
 Даріян Матич — словенський футболіст.
 Неманья Матич — сербський футболіст.
 Божидар Матич — президент Академії наук і мистецтв Боснії і Герцеговини.
 Ігор Матич — сербський футболіст.
 Предраг Матич — хорватський політик

Сербські прізвища
Словенські прізвища
Хорватські прізвища
Чорногорські прізвища